Iguaçu (em castelhano Iguazú), no Brasil, pode referir-se a:

 Meio ambiente e hidrografia
 Rio Iguaçu (Rio de Janeiro) — rio brasileiro do estado do Rio de Janeiro
 Rio Iguaçu — rio brasileiro do estado do Paraná
 Cataratas do Iguaçu — conjunto de 275 quedas de águas no rio Iguaçu
 Parque Nacional do Iguaçu — parque nacional brasileiro

 Localidades
 Boa Esperança do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 Cruzeiro do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 Foz do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 Nova Iguaçu — município brasileiro do estado do Rio de Janeiro
 Nova Iguaçu de Goiás — município brasileiro do estado de Goiás
 Nova Prata do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 Puerto Iguazú — município argentino da província de Misiones
 Quedas do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 Rio Bonito do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 São Miguel do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 São Pedro do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 Serranópolis do Iguaçu — município brasileiro do estado do Paraná
 Iguaçu (Canindé) — distrito do município brasileiro de Canindé
 Iguaçu (Ipatinga) — bairro do município brasileiro de Ipatinga
 Iguaçu (povoado) — povoado do município brasileiro de Bom Jesus do Galho

 História
 Iguaçu Velho — local das ruínas da cidade de Iguaçu, antiga sede do atual município brasileiro de Nova Iguaçu
 Território Federal do Iguaçu — território federal do Brasil constituído em 1943 e extinto em 1946
 Iguaçu — antigo nome da cidade brasileira de Laranjeiras do Sul, alterado quando de sua elevação a capital do Território Federal do Iguaçu

 Esportes
 Associação Atlética Iguaçu — clube desportivo sediado no município brasileiro de União da Vitória

Ver também 
 Colonia Yguazú
 Puerto Iguazú

 Nota

Desambiguações de topônimos